Komplex (z latinského complexus, objetí, shrnutí, celek, od plectere, plexus – spletenec) znamená celek z částí nebo témat, které k sobě patří, souvisejí a často se vyskytují pohromadě. Používá se ve více významech.

psychologie
 Komplex (psychologie) – soubor symptomů, které se vyskytují společně a svědčí o nevyřešeném problému pacienta.
 komplex méněcennosti 
 Napoleonský komplex – komplex mužů malé postavy.

matematika
 komplexní číslo – má tvar a + ib, kde a je reálná část (reálné číslo), i imaginární jednotka a b imaginární část (reálné číslo).
 komplexní analýza
 komplexní derivace
 komplexní funkce
 komplexní jednotka
 komplexní rovina

chemie
 komplexní sloučenina – struktura tvořená centrálním atomem a ligandy v chemii. Tyto skupiny zkoumá koordinační chemie.

biologie
 proteinový komplex

různé
 komplexní péče
 komplexní model
 komplexita – míra složitosti, jež se používá pro hodnocení a řazení různých systémů nebo také organismů v rámci evoluce.
 Vojensko-průmyslový komplex

Externí odkazy